Drăgușeni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Drăgușeni (Botoșani)
 Drăgușeni (Galați)
 Drăgușeni (Iași)
 Drăgușeni (Suceava)